Kapsel (haardracht)
 Haarzorg, studierichting